A União Desportiva Abrantina é um clube português, sedeado na cidade de Abrantes, distrito de Santarém.

Nasceu em 2010, fruto da boa vontade de um grupo de cidadãos abrantinos, amantes do desporto, nomeadamente o futebol.

Desde que a Federação Portuguesa de Futebol decretou o impedimento do Abrantes Futebol Clube, a  cidade deixou de ter representação nas provas oficiais na categoria de seniores.

O Estádio Municipal de Abrantes estava sub-aproveitado e os domingos dos  abrantinos passaram a ser mais monótonos, sem o encanto e a magia do futebol.

Desta realidade nasceu a vontade de criar um clube novo, com nova  designação e novos métodos de trabalho e de gestão, que tem como principal objectivo afirmar-se como lídimo representante do concelho de Abrantes,  contribuindo de forma decisiva para a sua divulgação e prestígio.

Histórico nas competições

Classificações

História

Estádio 

A equipa de futebol disputa os seus jogos caseiros no Estádio Municipal de Abrantes.

Palmarés

Ligações externas 	
Página do clube	

Clubes de futebol de Abrantes
Clubes de futebol fundados em 2010
Fundações em Portugal em 2010